Burgkirche steht für das zu einer Burganlage gehörende Kirchengebäude.

Beispiele:
 Burgkirche (Bad Dürkheim)
 Burgkirche (Ingelheim)
 Burgkirche (Königsberg)
 Burgkirche (Lübeck)
 Burgkirche (Maienfels)
 Burgkirche Posterstein
 Burgkirche Schöllang
Pfarrkirche Pergkirchen (Oberösterreich)

Siehe auch 

 Burgkapelle
 Festeburgkirche
 Chaldäische al-Tahira-Kathedrale
 
Kirchenbautyp
Liste (Kirchengebäude nach Name)